Біллі Джин Кінг і Мартіна Навратілова були чинними чемпіонками але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Кеті Джордан і Енн Сміт.

Джордан і Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Розмарі Казалс і Венді Тернбулл з рахунком 4–6, 7–5, 6–1.

Сіяні пари 

  Біллі Джин Кінг /  Мартіна Навратілова (півфінал)
  Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (фінал)
  Пем Шрайвер /  Бетті Стов (чвертьфінал)
  Кеті Джордан /  Енн Сміт (чемпіонки)
  Грір Стівенс /  Вірджинія Вейд (чвертьфінал)
  Кріс Еверт-Ллойд /  Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
  Сью Баркер /  Енн Кійомура (чвертьфінал)
  Гана Мандлікова /  Рената Томанова (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір